Dyżur – pełnienie obowiązków społecznych lub zawodowych w określonym przedziale czasu poza podstawowym czasem pracy. Przykłady: Ostry dyżur (szpital), dyżur na posterunku policji, straży pożarnej, pogotowia, dyżur na budowie, dyżur podczas przerwy (szkoła)
 Dyżurka – pomieszczenie do odbywania dyżuru
 Dyżurny – pracownik lub uczeń sprawujący dyżur, dyżurny ruchu, dyżurny ruchu peronowy, dyżurny kompanii (wojsko)

Zobacz też 
 Dyżur – magazyn zdrowotny w telewizji Polsat
 Dyżur – program telewizji Puls
 Dyżurny Satyryk Kraju – program telewizji Polsat (1995-2001)
 Ostry dyżur – amerykański serial telewizyjny